Gose (bier), een type bier uit Duitsland.
Gose (stad), een stad in de Japanse prefectuur Nara
Gose (rivier), een rivier in Duitsland